

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 La bataille de Noyon est un ensemble de combats de la Première Guerre mondiale qui se sont déroulés en , au cours de l'offensive du Printemps.
 La bataille de Montdidier-Noyon est un ensemble de combats de la Première Guerre mondiale qui se sont déroulés en , au cours de l'offensive du Printemps.
 Le traité de Noyon est un traité signé le  par Charles  d'Espagne (le futur Charles Quint) et François I de France, qui met fin à une controverse franco-espagnole qui durait depuis Charles VIII et Ferdinand II d'Aragon.

Culture et société

Entreprises 
 La brasserie Noyon est une brasserie située à Tardinghen, dans le Pas-de-Calais (région Hauts-de-France, France).

Jeux 
 Au jeu de boules, le noyon est une ligne tracée derrière le but, au delà de laquelle les boules sont dites noyées.

Anthroponyme

Hagionyme 
Plusieurs saints catholiques sont appelés du nom de leur diocèse, Noyon :
 Achaire de Noyon (?-640), un moine de Luxeuil devenu évêque de Noyon-Tournai, canonisé sous le nom de saint Achaire ;
 Éloi de Noyon (~588-660), un évêque de Noyon, orfèvre, monnayeur et ministre des Finances de Dagobert , canonisé sous le nom de saint Éloi ;
 Godeberthe de Noyon (~640-~700), une moniale canonisée sous le nom de sainte Godeberthe ;
 Médard de Noyon (456-545), un évêque de Noyon, canonisé sous le nom de saint Médard ou saint Mard ;
 Mommelin de Noyon (?-685), un moine de Luxeuil devenu évêque de Noyon, canonisé sous le nom de saint Mommelin.

Patronyme 

 Jacques de Noyon (1668-1745), un explorateur, trappeur et coureur des bois canadien français ;
 Joseph Noyon (1888-1962), un compositeur de musique religieuse et organiste français.

Toponyme

France 
 Noyon, une commune de l'Oise (région Hauts-de-France) ;
 Noyon-sur-Andelle, jusqu'en 1573 le nom de Charleval, une commune de l'Eure (région Normandie) ;
 Beaurains-lès-Noyon, une commune de l'Oise (région Hauts-de-France) ;
 Pontoise-lès-Noyon, une commune de l'Oise (région Hauts-de-France) ;

Mongolie 
 Le district de Noyon, situé dans la province d'Ömnögovi, à  au sud-ouest d'Oulan-Bator.